In 1925 werd het 34ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. CA Huracán werd kampioen van de AAF en Racing Club van de AAmF. Boca Juniors ging dit jaar op Europese tour en kon daarom slechts zeven wedstrijden spelen.

Eindstand

AAF

Topschutter

Finale
Nueva Chicago speelde geen verlenging waardoor Huracán de titel kreeg.

AAmF

Topschutter

Externe link 
 Argentinië 1925 door Osvaldo José Gorgazzi op RSSSF

Competitievoetbal 1924/25
Argentijns voetbalseizoen